Ghiacci – acqua allo stato solido
 Andrea Ghiacci – cestista italiano
 Massimo Ghiacci – musicista e bassista italiano

Pagine correlate 
Ghiaccio (disambigua)